Kang Dong-jin peut désigner :
 Kang Dong-jin (1987-), cycliste sud-coréen ;
 Kang Dong-jin, joueur sud-coréen de volley-ball.